Сегура-де-Торо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-дель-Амброс. Занимает площадь 15,36 км². Население — 192 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Касереса